Le Orme – gruppo musicale beat italiano
 Le Orme – album compilation del gruppo omonimo del 2009
 Le orme – film del 1975 diretto da Luigi Bazzoni

Pagine correlate 
Orme